Pont, kijelentő mondat végét jelző írásjel
 Pont, geometriai alapfogalom
 Pont, tipográfiai mértékegység (betűméret)
 Csúcspont fogalma a gráfelméletben
 Pont, görög politikai párt (Aposztolosz Gletszosz)
 Pont, egyes betűk általános hangértékét módosító mellékjel
 Pont, tipográfiai mértékegység, a méter 2660-ad része 
 Pont, a tömeg elavult kicsiny mértékegysége, a karát század része, kb. 2mg 

 Franciaország
 Pont, település Côte-d’Or megyében